KLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karlovy Vary (Repubblica Ceca)
 klv – codice ISO 639-3 della lingua maskelynes